Tanganica, Tanganika o Tanganyika possono riferirsi a:
 Tanganica – lago africano
 Tanganica – colonia britannica
 Tanganica – Stato indipendente esistito dal 1961 al 1964
 Tanganika – film del 1954
 Provincia di Tanganyika – provincia della Repubblica Democratica del Congo